ISO 8859-16, познат още като Latin-10 или South-Eastern European, е 8-битов набор символи, част от стандарта ISO 8859. Предвиден да покрива нуждите на албанския, хърватския, унгарския, полския, румънския и словенския език, но се използва също и при френския, немския, италианския и ирландския (нова ортография). Различава се от другите ISO 8859 стандарти по това, че включва малък брой символи в горния регистър, вместо да се опитва да включва колко се може повече букви.

ISO-8859-16 е IANA-наименованието за този стандарт, използван заедно с контролните кодове от ISO/IEC 6429 за диапазоните 0x00-0x1F и 0x80-0x9F.

Този набор символи е рефериран още като iso-ir-226, ISO_8859-16:2001, ISO_8859-16, latin10 и l10.

Таблица на знаците 

Кодовете в интервалите 00-1F и 7F-9F не са асоциирани към символи в ISO/IEC 8859-16.

Външни препратки 
 ISO/IEC 8859-16:2001
 ISO/IEC 8859-16:2000  – 8-битов еднобайтовокодиран графичен набор символи, Част 16: Латиница No. 10 (работен вариант от 15 ноември 1999; контролирано от ISO/IEC 8859-16:2001, публикувано на 15 юли 2001)
 ISO-IR 226  Romanian Character Set for Information Interchange (30 август 1999 от Romanian Standard SR 14111:1998)

ISO 8859